Bobies ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bobies (1865–1897), österreichischer Landschaftsmaler
 Carl August Bobies (1898–1958), österreichischer Paläontologe

Siehe auch:
 Bobis